Die Ehrendivision 1947/48 war die 34. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Stade Düdelingen gewann den sechsten Meistertitel in Folge. Mit dem Pokalsieg gewann das Team zum ersten Mal das Double.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1948
Fußballsaison 1947/48